Stangenberg ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Stazki, ein Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Stangenberg (Dirschau-Stangenberg) im Landkreis Dirschau); siehe Tczew (Landgemeinde)
 Stążki (Mikołajki Pomorskie), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Stangenberg im Landkreis Stuhm); siehe Gmina Mikołajki Pomorskie
 Stębark, Dorf in der Gmina Grunwald, Woiwodschaft Ermland-Masuren, (ehemals Stangenberg im Kreis Osterode)

Stangenberg heißen folgende Berge und Erhebungen:
 Stangenberg (Oberpfälzer Wald) (750 m), im  Oberpfälzer Wald, bei Oberlangau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stangenberg (Löwensteiner Berge) (560 m) in den Löwensteiner Bergen, bei Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Stangenberg (Riechberg) (430,4 m), im Osterzgebirge, zwischen Riechberg und Bräunsdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, siehe Liste von Bergen in Sachsen
 Stangenberg (Ostheide) (134 m), in der Ostheide (Lüneburger Heide), Niedersachsen
 Stangenberg (Staniszów) (504 m, polnisch Góra Grodna), südlich von Staniszów, Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Stangenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Stangenberg-Haverkamp (* 1948), deutscher Investmentbanker und Unternehmer, Sohn von Karl Stangenberg
 Friedhelm Stangenberg (* 1942), deutscher Bauingenieur
 Harry Stangenberg (1893–1941), schwedischer Opernregisseur
 Heidy Stangenberg-Merck (1922–2014), deutsche Malerin
 Karl Stangenberg (* 1928), deutscher Musiker und lyrischer Dichter
 Lilith Stangenberg (* 1988), deutsche Schauspielerin

 Graf von Stangenberg, Titel im polnischen Adelsgeschlecht Kostka

Siehe auch: 
 Museum Stangenberg Merck